Drei Mädel (Drei Mädchen) steht für:
 Drei Mädchen im Endspiel, DDR-Film
 Drei Mädchen in Madrid, US-Film
 Drei Mädchen spinnen, deutscher Film
 Drei Mädchen und drei Jungen, US-TV-Serie
 Drei Mäderl um Schubert, deutscher Film
 Drei Mädels vom Rhein, Spielfilm
 Drei süße Mädels, Musical 
 Drei kleine Mädel, Operette von Julius Wilhelm
 Die drei Mädels von der Tankstelle, deutscher Film

Siehe auch:
 Dreimädelbrunnen, Düsseldorf 
 Dreimädchen-Gruppe, antike Malergruppe 
 Dreimäderlhaus